Rozgrywki 1967/1968 były 65. sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 25. sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniła .

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU – 1967/1968

TOLUCA 2. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1967/1968
1967 w piłce nożnej
1968 w piłce nożnej